

Toponymes

Coimbra est une municipalité de l'État du Minas Gerais.

Coimbra est la ville universitaire la plus ancienne du pays.

Patronyme 

 Carlos Coimbra (1927-2007), réalisateur, acteur, scénariste et producteur de films brésilien ;
 Francisco José Coïmbra (1799-1865), officier et explorateur portugais ;
 Lourenço da Souza Coïmbra, un trafiquant portugais d'esclaves du  siècle, fils du précédent ; 
 Nuno Claro Simões Coimbra (1977-), footballeur portugais.

Université 
 Groupe de Coimbra, réseau universitaire nommé d'après l'Université de Coimbra
Patronyme brésilien
Patronyme portugais